Wilsdorf ist der Name folgender Orte:
 ein Ortsteil der Stadt Dornburg-Camburg in Thüringen, siehe Wilsdorf (Dornburg-Camburg)
 deutscher Name der tschechischen Ortschaft Vilsnice, siehe Děčín
 deutscher Name des polnischen Ortschaft Wilcze, siehe Wolin (Stadt)

Wilsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wilsdorf (1871–1949), deutscher Diplomlandwirt, Tierzuchtdirektor und Fachbuchautor
 Hans Wilsdorf (1881–1960), deutsch-britischer Unternehmer (Rolex)
 Helmut Wilsdorf (1912–1996), deutscher Montanarchäologe
 Viktor von Wilsdorf (1857–1920), sächsischer Generalleutnant und Kriegsminister

Siehe auch:
 Wilsdorff
 Wilsdruff
 Wilschdorf